20-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (класс «А») проходил с февраля по август 1957 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 8-й раз в своей истории выиграл московский «Локомотив».

Система проведения чемпионата 
В классе «А» чемпионата приняли участие 12 команд. 9 из них определились по итогам чемпионата СССР 1955 (класс «А») и три лучшие из класса «Б» первенства 1955 года.  

Команды-участницы провели двухкруговой турнир по туровой системе. В случае равенства очков у двух и более команд приоритет отдаётся личным встречам команд между собой.

Результаты 

Класс «А» покидают таллинский «Калев» и тбилисский «Буревестник».

Призёры 
 «Локомотив» (Москва): Лидия Болдырева, Милития Еремеева (Кононова), Антонина Моисеева, В.Нилова, Т.Пирогова, Л.Сачкова, Валентина Свиридова, Мария Чичинадзе, Александра Шебанова (Курятникова). Тренер — Михаил Сунгуров.

 «Динамо» (Москва): Галина Волкова (Козлова), Софья Горбунова, Лилия Каленик, Людмила Мещерякова, Н.Мосунова, Наталья Пшеничникова, Ираида Седова, Зинаида Смольянинова, Лидия Стрельникова, Т.Уткина, Александра Чудина, О.Щагина. Тренер — Серафима Кундиренко.

 «Спартак» (Ленинград): Т.Азорская, В.Арешева, Алиса Галахова, Валентина Гладкова, Г.Голубева, Кира Горбачёва, А.Зеленкова, Е.Кириллова, А.Садыкер, Н.Смирнова, И.Тюваева, Г.Худякова. Тренер — Таисия Барышникова.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1957 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1957 году